Allhallows puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Allhallows, una parroquia civil en el condado de Cumbria.
 Allhallows, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.